AFP steht für:
 Acute Flaccid Paralysis, dt. akute schlaffe Lähmung bei Poliomyelitis 
 adiabatic fast passage, siehe Schnelle adiabatische Passage
 Adjusted Function Points, eine Maßeinheit in der Informatik für Funktionalität eines Programmes
 Advanced Function Presentation, ein IBM-Format für Druckdatenstrom
 Associação Fonográfica Portuguesa, ein portugiesischer Musikverband
 Agence France-Presse, eine internationale Nachrichtenagentur aus Frankreich
 Agrarinvestitionsförderungsprogramm
 Alpha-1-Fetoprotein, ein Glykoprotein in Säugetieren
 Amanda Palmer (* 1976), eine US-amerikanische Musikerin, Lyrikerin und Kabarettistin, die sich selbst als „Amanda Fucking Palmer“ (AFP) bezeichnet
 Americans for Prosperity, eine konservative politische Organisation in den USA
 Anti-Frost-Protein, eine Klasse von Polypeptiden
 Antifungal Protein, ein Protein mit hemmender Wirkung auf Pilze
 Apple Filing Protocol, ein Netzwerkprotokoll der Firma Apple (Personal File Sharing)
 Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik, eine österreichische rechtsextreme Partei
 Armed Forces of the Philippines, die Streitkräfte der Philippinen
 Artilleriefährprahm, eine Sonderausführung von Landungsbooten der Deutschen Kriegsmarine, siehe Marinefährprahm #Artilleriefährprahm
 Australia First Party, eine Kleinpartei in Australien
 Australian Federal Police, die australische Bundespolizei
 Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei Deutschlands, eine ehemalige deutsche Kleinpartei

AfP steht für:
 AfP – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Archiv für Papyrusforschung, eine altertumswissenschaftliche Fachzeitschrift

afp steht für:
 Tapei (ISO-639-3-Code), eine der Arafundi-Sprachen

Abkürzung